Le tournoi de tennis de Moscou 2006 s'est déroulé du 9 au  à Moscou sur moquette (int.).

Faits marquants 
 C'est la dernière édition (masculine) du tournoi organisée sur moquette.
 Nikolay Davydenko remporte son  à Moscou (après 2004) contre Marat Safin. C'est son  en carrière.
 En double, Fabrice Santoro et Nenad Zimonjić remportent le titre face à František Čermák et Jaroslav Levinský. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2006)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Russie en 2006
Tennis en octobre 2006